Richard Hatch (aktor)
 Richard Hatch (osobowość telewizyjna)